Wallington ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Wallington (Hertfordshire), ein Ort in Hertfordshire, England
 Wallington (London), ein Stadtteil im Londoner Stadtbezirk London Borough of Sutton
 Wallington (New Jersey), eine Stadt im US-Bundesstaat New Jersey

Wallington ist der Familienname folgender Personen:

 George Wallington (1924–1993), Jazzpianist
 James Wallington (1944–1988), US-amerikanischer Boxer